. etape af Tour of Scandinavia 2023 er en  lang , som bliver kørt den 27. august 2023 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05
Sport i Middelfart
Sport i Haderslev